Batory oder Bátory ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Bátory (* 1975), slowakischer Skilangläufer
 Jan Batory (1921–1981), polnischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Ronald L. Batory (* 1950), amerikanischer Manager im Schienenverkehr

Batory bezeichnet:
 Batory (Schiff), 1936 in Dienst gestelltes Passagierschiff

Siehe auch:
 Chorzów Batory
 Báthory
 Bathory